Вади́м Влади́мирович Пото́мский (род. 12 августа 1972, Мары, Туркменская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель, экономист. Заместитель Полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе с 7 декабря 2018.

Заместитель Полномочного представителя президента Российской федерации в Центральном федеральном округе с 5 октября 2017 по 7 декабря 2018. Губернатор Орловской области с 23 сентября 2014 по 5 октября 2017 (временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области с 26 февраля по 23 сентября 2014). Член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) от Ленинградского областного отделения партии.

Биография 
Вадим Потомский родился 12 августа 1972 года в городе Мары Туркменской ССР, в семье военнослужащего Владимира Викентьевича Потомского и учительницы Натальи Артоевны Багдасаровой.

В 1993 году окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище (СПбВЗРКУ).

С 1993 до 1998 годы проходил военную службу по контракту в Ленинградском военном округе. Имеет воинское звание — подполковник. Впрочем, по сообщениям ряда СМИ, приказы о присвоении званий подполковника и майора были отменены в результате прокурорской проверки в 2016 году.

С 1998 по 2000 годы работал на различных должностях в Аналитическом центре Комитета государственного лицензирования Правительства Ленинградской области.

С 2000 по 2006 годы занимал должность генерального директора муниципального предприятия «Экология» в городе Всеволожске Ленинградской области.

В октябре 2005 года был избран депутатом Совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение».

В 2006 году получил второе высшее образование, окончив Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности экономист. С этого же года работал директором муниципального учреждения «Всеволожская муниципальная управляющая компания» МО «Город Всеволожск».

В марте 2007 года В. В. Потомский был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области четвёртого созыва. Работал председателем постоянной комиссии по экологии и природопользованию, являлся членом постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Работал с избирателями Всеволожского, Волховского, Кировского и Киришского районов области.

В 2009 году был избран секретарём Ленинградского областного комитета КПРФ.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва от КПРФ (сроком до 5 октября 2016 года.). Является первым жителем города Всеволожска, избранным депутатом Государственной думы. Вошёл в состав комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству. Является инициатором законопроектов «О создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов».

В 2012 году зарегистрирован кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области. На этих выборах он получил 31 % голосов избирателей и занял второе место (из двух кандидатов).

26 февраля 2014 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области.

3 июня того же года возглавил наблюдательный совет футбольного клуба «Орёл» (г. Орёл), став его председателем.

7 августа 2014 года зарегистрирован кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Орловской области.

14 сентября 2014 года избран губернатором Орловской области с рекордным количеством голосов (89 %) и высокой явке избирателей. По этому показателю он превзошёл Егора Строева на выборах 2001 года, набравшего 78 % при относительно невысокой явке.

По инициативе Потомского в 2016 году в Орле был установлен первый в России памятник Ивану Грозному, по мнению Потомского, которое он озвучил на пресс-конференции 13 июля 2016 года в московском офисе ТАСС, сын Грозного не был убит отцом, а умер когда они ехали из Москвы в Петербург, что само по себе является новым словом в истории России.

5 октября 2017 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина досрочно освобождён от должности губернатора Орловской области по собственному желанию. В тот же день назначен заместителем Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова. В этой должности курирует работу с промышленными предприятиями и АЭС, а также решает проблемы, связанные с деятельностью мусорных полигонов.

7 марта 2018 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина присвоен классный чин действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

В декабре 2018 года Вадим Потомский назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Награды 
 Орден Дружбы (15 ноября 2017 года);

Семья 
Супруга — Наталья Рафаэльевна — домохозяйка. В семье две дочери — Илона и Элеонора, сын — Владислав.

Примечания

Ссылки 
 Потомский Вадим Владимирович. Депутат Государственной думы VI созыва (с 4 декабря 2011 года). Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации // duma.gov.ru

Капитаны (Российская Федерация)
Выпускники Северо-Западного института управления
Главы администрации Орловской области
Члены ЦК КПРФ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва